Fire It Up – album di Rick James del 1979
 Turn It Up (Remix)/Fire It Up – singolo di Busta Rhymes del 1998
 Fire It Up – album dei Kottonmouth Kings del 2004
 Fire It Up – singolo dei Black Label Society del 2005
 Fire It Up – brano musicale dei Modest Mouse del 2007, dall'album We Were Dead Before the Ship Even Sank
 Fire It Up – singolo dei Thousand Foot Krutch del 2009
 Fire It Up – album dei Panic Cell del 2010
 Fire It Up – album di Joe Cocker del 2012